La loi des aires désigne plusieurs lois scientifiques :
 En aéronautique, la loi des aires (aérodynamique) régit la forme des avions transsoniques ou supersoniques.
 En astronomie, la loi des aires (astronomie) est la deuxième loi de Kepler sur les mouvements des planètes autour du Soleil ;
 plus généralement, la loi des aires est vérifiée dans tout mouvement à force centrale.